Quincunx (figuur)
Quincunx (munt)
Quincunx (Romeins legioen)
Quincunx of Bord van Galton
de roman De Quincunx

Quincunx (hoek)